Osoby o tym nazwisku:
 Elke Rehder – niemiecka malarka, grafik i ilustratorka książek
 Klaus Rehder – niemiecki polityk, nauczyciel i działacz związkowy, poseł do Parlamentu Europejskiego